Agent Provocateur — пятый студийный альбом хард-рок-группы Foreigner, выпущенный в 1984 году. Все песни альбома посвящены шпиону, который видит жизнь как снаружи, так и изнутри.

Agent Provocateur продавался хуже предыдущих, но он содержит хит группы «I Want to Know What Love Is» — душевную балладу, записанную с участием хора New Jersey Mass Choir, и единственный хит Foreigner . Он стал хитом номер 1 в США и Великобритании и оставался на 1-м месте две недели, а Американская ассоциация звукозаписывающих компаний и британская ассоциация производителей фонограмм присвоили синглу платиновый статус.

Успех «I Want to Know What Love Is» повторили песни «That Was Yesterday» и «Reaction to Action». Самые тяжёлые композиции по звучанию в альбоме — «Tooth and Nail» и «She’s Too Tough».

Список композиций 
 «Tooth and Nail» (Грэмм, Джонс) — 3:54
 «That Was Yesterday» (Грэмм, Джонс) — 3:46
 «I Want to Know What Love Is» (Джонс) — 4:58
 «Growing up the Hard Way» (Грэмм, Джонс) — 4:18
 «Reaction to Action» (Грэмм, Джонс) — 3:57
 «Stranger in My Own House» (Джонс) — 4:54
 «A Love in Vain» (Грэмм, Джонс) — 4:12
 «Down on Love» (Грэмм, Джонс) — 4:08
 «Two Different Worlds» (Грэмм) — 4:28
 «She’s Too Tough» (Грэмм, Джонс) — 3:07

Участники записи 
Foreigner
 Лу Грэмм — вокал, перкуссия
 Мик Джонс — гитара, бэк-вокал
 Рик Уиллс — бас-гитара, бэк-вокал
 Деннис Эллиотт — ударные, бэк-вокал

Прочие участники
  — синтезаторы
  — бэк-вокал
 Брайан Эддоллз — синтезатор
  — синтезатор
  — бэк-вокал
 Дженифер Холлидей — бэк-вокал
 Дэйв Леболт — синтезатор
  — со-ведущий и бэк-вокал
  — синтезатор, фортепьяно, клавишные, бэк-вокал
 New Jersey Mass Choir of the GMWA — хоровое пение в песне «I Want to Know What Love Is»
  — саксофон, бэк-вокал
  — синтезатор

Положение в хит-парадах и уровень продаж 

Позиции в хит-парадах

Сертификации

Примечания 

1984
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Хард-рок-альбомы
Концептуальные альбомы
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums